Болдри — фамилия. Известные носители:
 Болдри, Джон (1941—2005) — англо-канадский певец.
 Болдри, Макс (род. 1996) — британский актёр.
 Болдри, Черит (род. 1947) — английская писательница-фантаст.